Barch est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Famille Barch, famille russe d’origine allemande :
 Iakov Savvitch Barch (1692-1755), vice-amiral russe.
 Ivan Iakovlevitch Barch (1728-1806), amiral russe, fils du précédent;
 Krys Barch (1980-), joueur canadien de hockey sur glace ;

Sigle 
 BArch (BundesArchiv, archives fédérales), archives centrales de l’État fédéral en Allemagne.

Patronyme germanique